Saga har flere betydninger:

 Saga – en oldislandsk beretning
 Saga (fortællekoncept) – en historie, der strækker sig over flere generationer
 Saga (gruppe) – en canadisk rockgruppe
 Saga (asynje) – en gudinde i nordisk mytologi
 Saga (pigenavn) – et pigenavn
 Saga (ost) – et ostemærke
 Saga (tidsskrift) – et dansk magasin om rollespil
 Saga (biograf) – en nu lukket biograf der lå i København
 Saga (håndboldklub) – en tidligere håndboldklub i København
 Saga – en by i Japan

Se også
 Færingesaga – den ældste kilde for Færøernes historie